Luftkissenbahn steht für
 ein Fahrzeug, siehe Luftkissenbahn (Verkehr)
 ein Laborgerät zur Demonstration weitgehend reibungsfreier Bewegung, siehe Luftkissenbahn (Didaktik)